Cottoperca är ett släkte av fiskar. Cottoperca ingår i familjen Bovichtidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Cottoperca